Немања Миловановић (Крушевац, 12. јуна 1991) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Мачва Шабац
 Прва лига Србије: 2016/17.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Крушевца
Српски фудбалери
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Мачве
Фудбалери Динама Врање
Фудбалери Јавора
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу